Верден — французская фамилия, и топоним.

Топоним 
 Верден () — город во Франции, департамент Мёз.
 Битва при Вердене — одна из крупнейших и одна из самых кровопролитных военных операций в Первой мировой войне и истории вообще.
 Верден — округ во Франции.
 Верден — средневековое графство в Лотарингии со столицей в одноименном городе.
 Верден — узловая железнодорожная станция и вокзал в городе Верден, департамент Мёз, Лотарингия.
 Вердён () — деревня во Франции, департамент Арьеж.
 Верден () — административный район города Эссен в Германии, ранее город; расположен на реке Рур.
 Ферден (), также Верден — город в Германии.
 Вёрден (Wöhrden) — посёлок в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн
  () — район Монреаля.

Носители фамилии 
 Верден, Жан (1931—2021) — французский писатель, масон, бывший Великий мастер Великой ложи Франции.
 Верден, Карл (? — 1731) — офицер русского флота голландского происхождения.
 Верден (Жеребцов), Николай Георгиевич (1904—1979) — советский спортсмен (гиревой спорт, тяжёлая атлетика), артист цирка.
 Верден, Николай Григорьевич фон — русский военачальник, генерал-поручик (1709), участник Северной войны.